Цистерцианское аббатство в Кольбаце — соборный монастырский комплекс цистерцианцев в поселении Кольбац (,  до 1910 года ) Старе-Чарновой гмины Грыфинского повета (Западно-Поморское воеводство, Польша) периода XIII—XVI веков. Один из самых ценных древних исторических памятников кирпичной кладки готического зотчества в Западной Померании.

История 
В 1173 году кастеляном Щецина Вартиславом II Свантибором, по согласованию с Вальдемаром I Великим, с севера датского острова Зеландия были приглашены в Кольбац монахи цистерцианского ордена, которые впоследствии прибыли из Эсрумского аббатства — ответвления цистерцианского аббатства Клерво ( от  «Ясная долина») во Франции, основав новое поселение. Основание аббатства было одобрено князем Богуславом I. Первоначально данное место планировалось назвать «Чистая долина» (), но по неизвестным причинам оно осталось под старым славянским наименованием Кольбац. Первым настоятелем к началу деятельности аббатства в 1174 году был Рейнхольд. Зарождение села послужило толчком к зарождению и развитию поселений всего региона: селений Реково () и Рептово (, ) Старгардского повета Западно-Поморского воеводства, Струг, Сосновка ( в настоящее время , а до 1945 года , и Жмерница  — чать города Щецин), Домбе (,  — Альтдамм). Обогащение аббатства осуществлялось за счёт банковской деятельности и на праве собственности на землю.

Кольбацский монастырь основал три дочерние ветви:
 1186 год — Цистерцианское аббатство в Оливе (село Олива (район Гданьска) , );
 1280—1294 годы — Цистерцианское аббатство в Бержвнике (поселение Бержвник , );
 1278 (?) — Цистерцианское аббатство в Миронице (село Миронице , ).

Фотогалерея

Литература 
 Michał Franiak, Dzieje opactwa cystersów w Kołbaczu (1173—1535), WAW, Racibórz 2015.
 Helena Chłopocka, Powstanie i rozwój wielkiej własności ziemskiej opactwa cystersów w Kołbaczu w XII—XIV wieku, Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych; t. 17, z. 2, s. 190—305.
 Krzysztof Guzikowski, Procesy kolonizacyjne w posiadłościach cystersów z Kołbacza w XII—XIV wieku. Przestrzeń i ludzie, Szczecin 2014.

Примечания

Ссылки 
 Постцистерцианский монастырь в Кольбаце.

Цистерцианские монастыри Польши